Dmitri Bibikow steht für:

* Dmitri Gawrilowitsch Bibikow (1792–1870), russischer General und Innenminister
 Dmitri Iwanowitsch Bibikow (1916–1997), sowjetischer Zoologe